Zamek ist Ortsname von
Zamek (Woiwodschaft Pommern) 
Lisnowo-Zamek, Polen 
Červený Zámek, Gemeinde in Tschechien
Burgen in 
Polen:
Zamek Cisów, Zeisburg bei Cieszów 
Zamek Krolewski, Warschauer Königsschloss 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski in Warschau 
Zamek Książ, Schlessla Ferschtensteen, Schlesien
Zamek Bierzgłowski, Schloss Birglau, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Zamek Krolewski w Sanoku, Sanoker Königsschloss 
Zamek Czorsztyn, Woiwodschaft Kleinpolen
Zamek w Węgorzewie, Schloss Angerburg 
Tschechien
Pustý zámek, Burg Fredevald

Ukraine
Burg von Luzk (polnisch Zamek w Łuck), Burg von Luzk in der Oblast Wolyn 
Weiteres
Zamek (Unternehmen), Deutschland